Die Saison 2013/14 war die 15. Spielzeit der HockeyAllsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse. Die Hauptrunde der Spielklasse wurde von den Malmö Redhawks gewonnen, den Aufstieg in die Svenska Hockeyligan schaffte jedoch Djurgården Hockey, während der IF Troja-Ljungby in die Division 1 abstieg.

Teilnehmer

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 14 Mannschaften jeweils 52 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften der HockeyAllsvenskan qualifizieren sich für die Kvalserien, in der sie auf die beiden Letztplatzierten der Svenska Hockeyligan treffen, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien spielen dürfen. Während sich die drei Erstplatzierten der HockeyAllsvenskan direkt für die Kvalserien qualifizieren, müssen die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 7 den letzten Kvalserien-Teilnehmer im Gruppenmodus untereinander ausspielen, wobei sie gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung zwischen einem und vier Bonuspunkten erhalten. Die beiden Letztplatzierten der HockeyAllsvenskan müssen in der Abstiegsrunde gegen die vier besten Mannschaften der Division 1 antreten, wobei die beiden Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der HockeyAllsvenskan spielen dürfen.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout gibt es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, T = Tore, GT = Gegentore, +/- = Tordifferenz

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten

Qualifikation 

Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTS = Siege nach Overtime, OTN = Niederlagen nach Overtime, T = Tore, GT = Gegentore, +/- = Tordifferenz

Kvalserien 

Erläuterungen:

Abstiegsrunde 

Erläuterungen:

Weblinks 
 Off. Webseite der HockeyAllsvenskan (schwedisch)

2013
Eishockeysaison 2013/14